izobara – linia stałego ciśnienia na wykresie termodynamicznym
 izobara – izolinia łącząca punkty na mapie synoptycznej o takiej samej wartości ciśnienia atmosferycznego

 izobary – atomy różnych pierwiastków, mające tę samą liczbę nukleonów